Rujak – piatto indonesiano, malese e singaporiano
 András Ruják –  cestista ungherese